Gonzalez, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida 
 González (Uruguai), localitat al nord-oest del departament de San José (Uruguai) 
 Biografies:
 Abraham González Casanova (Barcelona, 1985), futbolista 
 Adolfo González de Careaga Urquijo (Bilbao, 1897 – 1937), advocat i polític
 Adrián González Morales (Madrid, 1988), futbolista espanyol
 Aitor González Jiménez (1975, Zumárraga), ciclista 
 Alejandro González, diversos personatges
 Alexandre González Torres (Barcelona), jugador català d'handbol que juga a la posició de porter
 Alicia González Laá (Madrid, 1974), actriu catalana
 Álvaro González de Galdeano Aranzábal (Vitòria, 1970), ciclista basc
 Álvaro Rafael González Luengo o Tata González (Montevideo, 1984), futbolista
 Andreu González Castro (l'Hospitalet de Llobregat, 1974), escriptor català 
 Ángel González (Oviedo, Astúries, 1925 - Madrid, 2008), poeta espanyol
 Ángeles González-Sinde Reig (Madrid, 1965), guionista i directora espanyola
 Antonio González, diversos personatges
 Arsenio González Gutiérrez (Yudego, Sasamón, 1960), ciclista espanyol 
 Asís González Ayerbe (Valladolid, 1978), fotògraf, dissenyador gràfic i editor espanyol
 Assumpta Gonzàlez i Cubertorer (Borriana, Plana Baixa, 1917), dramaturga
 Augusto González-Besada y Mein (Tui, província de Pontevedra, 1865 – Madrid, 1919), advocat i polític gallec
 Aurelio González, diversos personatges
 Avelino González Mallada (Gijón, 1894 – Woodstock, Virgínia, 1938), anarcosindicalista asturià
 Carlos González Reigosa (A Abelaira de Lagoa-A Pastoriza, Lugo, 1948), narrador, assagista i periodista
 Carlos González Serna (Elx, 1965), polític valencià
 Carlos Javier González Cepeda (Alcázar de San Juan, Castella - la Manxa, 1949), empresari i polític valencià d'origen castellà 
 Carlos Horacio González González, futbolista asturià
 Carmelo José González Jiménez (Las Palmas de Gran Canaria, 1983), futbolista
 César González López (Madrid, 1966), futbolista i entrenador espanyol
 César González Navas (Móstoles, Madrid, 1980), futbolista que juga en la posició de defensa central
 Concepció González Maluquer (Salàs de Pallars, Pallars Jussà, 1914 - Barcelona, 2004), escriptora catalana que conreà la poesia i la novel·la
 Consuelo González Ramos (Villamayor de Campos, 1877 - ?), periodista, infermera i feminista espanyola 
 Cristian Alberto González Peret (Rosario, 1974), futbolista
 Dalmau González Albiol o Dalmacio González (Olot, Garrotxa)
 Daniel González Güiza (Jerez de la Frontera), futbolista espanyol
 Daniel González Sanz (Madrid, 1972), futbolista espanyol
 David González Giraldo (1982, Medellín), futbolista colombià 
 Diego González (segle XVII -segle XVIII), militar al servei de Felip V durant la Guerra de Successió Espanyola
 Dolores González Katarain (Ordizia, Guipúscoa, 1954 - 1986)
 Driulis González Morales (Guantánamo, Cuba 1973), judoka cubana guanyadora de quatre medalles olímpiques 
 Edith González Fuentes
 Edmundo González-Blanco
 Elio González Suárez
 Emilio González López (La Corunya, 1903 - Ciutat de Nova York, 1990), advocat, historiador i polític
 Enric González
 Enrique González Jiménez (Madrid, 1908 - 1957), matemàtic espanyol 
 Esperança González i Puig
 Esteban González Pons (València, 1964), advocat i polític valencià
 Eulàlia González (Ferrol, Galícia a mitjan  - ?), cantant gallega
 Eva González Fernández (Palacios del Sil, el Bierzo, 1918 - 2007), escriptora castellanolleonesa
 Felipe González Márquez
 Fernando González Ledesma
 Fernando Francisco González Ciuffardi
 Fernando Ignacio González Laxe (La Corunya, 1952), polític gallec
 Ferran González (Castell de Lara, ? - Burgos, 970), comte de Castella (931-944) i (945-970)
 Filibert González i Zafra (Barcelona, 1945 - 2008)
 Francisco González, diversos personatges
 Gabriel González Taltabull (Jerez de la Frontera, 1892 - Sevilla, 1938), periodista
 Gabriel González Videla (La Serena, 1898 — Santiago de Xile, 1980),
 Gil González Dávila
 Guillermo González del Río García (Avilés, 1912 - Sevilla
 Guillermo González Gilbey
 Huberto González (Pontevedra, 1868 - 1923), violinista gallec 
 Javier González Ferrari
 Javier González Gómez (Barakaldo, 1974), futbolista basc
 Joan González Pons, escriptor català 
 Joan Manuel González Corominas (1968, Navàs)
 Joaquim Gonzàlez Caturla (Alacant, 1951), escriptor valencià 
 Joel González Bonilla (Figueres, 1989), esportista català de taekwondo, campió
 Jordi González Belart (Barcelona, 1963), periodista i presentador de ràdio i televisió
 Jorge González Díaz
 Jorge Alberto González Barillas o Mágico González (1958, San Salvador),
 José González, diversos personatges
 José Antonio González, diversos personatges
 José Eduardo González Navas o Pepe González (Íllora, província de Granada, 1951), polític establert a Catalunya 
 José Fernando González Sánchez (Jaca, 1836 - Madrid, 1915), polític
 José Francisco Belman González (Màlaga, 1971), futbolista andalús
 José Ignacio González Sáenz
 José Iván González Torres (Santa Cruz de Tenerife, 21 de setembre de 1979) és un futbolista canari, que
 José Luis González Vázquez (1964), porter de futbol
 José Manuel González López o José González (1966, Cadis)
 José Manuel González Ortiz, futbolista andalús
 José María González de Careaga Urquijo (Bilbao, 1899 – Madrid, 1971)
 José Miguel González Martín del Campo (1963, Madrid),
 José Miguel González Rey
 José Ramón González Romo (Sevilla, 1963), futbolista andalús
 José Ramón González Pérez (Carreira, Galícia, 1968),
 José Victoriano González Pérez (Madrid, 1887 - Boulogne-Sur-Seine, 1927), pintor espanyol 
 Josep González, diversos personatges
 Josep Antoni González i Casanova
 Juan Antonio González Crespo
 Juan Antonio González Ureña (Montilla, 1967), futbolista andalús 
 Juan Antonio González Iglesias (Salamanca, 1964), poeta espanyol en llengua castellana
 Juan Bautista González
 Juan Carlos González Salvador
 Juan Jacob González Rodríguez (Santa Cruz de Tenerife, 1978), futbolista canari
 Juan José González Argüelles (Gijón, 1973), futbolista
 Juli González i Pellicer
 Julián González
 Julián González de Soto (Ejea de los Caballeros, 1803 - Barcelona, 1862)
 Justo González Serna (Elx, 1957), polític i treballador sanitari valencià 
 Ignacio González, diversos personatges
 Ignasi González i Llubera (Barcelona, 1893 - Cambridge, 1962), lingüista 
 Igor González de Galdeano Aranzábal (Vitòria, 1973), ciclista basc
 Íñigo González de Heredia Aranzábal
 Iriome González González (1987, Icod de los Vinos, Illes Canàries), futbolista
 Isidro González Velázquez
 Laia González (1956 - 1989), periodista catalana 
 Laura González Álvarez (Avilés, 1941), política asturiana 
 Leopoldo González-Echenique
 Lisard Gonzàlez i Termens (Barcelona, 1971), jugador de bàsquet
 Lucho González
 Luis González, diversos personatges
 Luis González Bravo
 Luis González Seara
 Luis González Tosar (Buenos Aires, 1952), escriptor gallec
 Lluís González, diversos personatges
 Lluís-Xavier Gonzàlez i Villaró (Valladolid, 1977), tinent d'alcalde de Solsona
 Magdalena González i Crespí (Palma, 1960), fundadora i Presidenta de Fòrum Musicae 
 Manuel González, diversos personatges
 Mark González (1984, Durban, Sud-àfrica), futbolista xilè 
 María del Carmen González Ramos
 María Elena González
 María Victoria González Laguillo (Ciutat de Mèxic, Mèxic, 1961)
 Mariano González Dueñas (Valladolid, 1829 - 1914), empresari i polític espanyol
 Marisol González Felip (Nules, Plana Baixa, Castelló, 1962), poetessa valenciana
 Marcelo González Martín (Villanubla, Valladolid, 1918 - Fuentes de Nava, Palència, 2004), eclesiàstic espanyol
 Marcial González de la Fuente (Oriola, 1844 – Madrid, 1909), polític valencià
 Matilde González Palau (Almansa, 1912)
 Máximo González (Tandil, 1983), tennista argentí 
 Menendo González (? - 1008), comte de Galícia i de Portugal
 Michelle González
 Miguel González Bastón (Marín, 1961), futbolista i entrenador gallec
 Miguel González Marí (Alacant, 1980), jugador de pilota valenciana 
 Miguel Ángel González, diversos personatges
 Mikel González Martínez (Arrasate, 1985), futbolista basc
 Miquel González i Sugranyes (Tarragona, 1838 - Barcelona, 1924), polític i historiador català
 Nicolás González Albiach (Cadis, 1934), foto-periodista català nascut a Andalusia
 Nuria González (Màlaga, 1962), actriu andalusa 
 Óscar González, pilot de curses automobilístiques uruguaià 
 Óscar Javier González Marcos (Salamanca, 1982), futbolista castellanolleonès que ocupa la posició de migcampista
 Pablo González, diversos personatges
 Pedro González Martínez (Villarcayo, 1968), futbolista castellà 
 Pedro González de Mendoza (Guadalajara, 1428 - 1495), eclesiàstic
 Pedro González Zerolo (Caracas, Veneçuela, 1960), polític espanyol socialista
 Pere González Telmo (Regne de Lleó, ~1190 - Santiago de Compostel·la, 1246), frare dominic venerat com a beat a l'Església catòlica
 Quintín González Nava (1880 - 1968), militar mexicà
 Rafael González, diversos personatges
 Ramón González, diversos personatges
 Raúl González, diversos personatges
 Ricardo González (1930), boxejador argentí retirat
 Ricardo González Bango (Gijón, Astúries, 1968), futbolista i entrenador asturià
 Rodolfo González Rissotto (1949), professor d'història i polític uruguaià 
 Roque González (Asunción, Paraguai, 1576 – Caaró, Brasil, 1628), missioner catòlic martiritzat a Amèrica del Sud
 Roque González Garza (Saltillo, Coahuila, 1885 - ciutat de Mèxic, 1962), president de Mèxic (1915) Va morir en la en la.
 Rubén González Rocha (Santiago de Compostela, 1982), futbolista gallec 
 Sadrac González (Madrid, 1983), director de cinema madrileny
 Salvador González, diversos personatges
 Santos González Capilla (Crevillent, 1973), ciclista valencià
 Sebastien Gonzalez (Azkaine, Lapurdi, 1977), jugador de pilota basca
 Sergio Boris González-Monteagudo (1980, Avilés) futbolista 
 Sergio González Soriano (1976, Barcelona), futbolista
 Silvia González Pantoja (Sevilla, 1969), cantant espanyola
 Sisinio González Martínez (1986, Albacete), futbolista 
 Teodor Gonzàlez i Cabanne (Tortosa, 1837 - 1910), periodista
 Teodoro González de Zárate (Vitòria, ? - 1937), polític basc 
 Tomás González Morago (Madrid, ? - Granada, 1885), anarquista espanyol 
 Tomás González Rivera (Madrid, 1963), futbolista espanyol 
 Valentín González (Malcocinado, 1909 – Madrid, 1983), militar i comunista espanyol
 Vicenç de Paul González i Castells (Barcelona, 1921), impressor i polític català 
 Vicent González i Lizondo (Patraix, Ciutat de València, 1942 - 1996)
 Virginia González Polo (Valladolid, 1873 – Madrid, 1923), dirigent comunista espanyola 
 Wenceslao González Oliveros (Salamanca, 1890 - Madrid, 1965), filòsof i polític espanyol
 Xavier Oliva González (1976, l'Hospitalet de Llobregat), porter de futbol català
 Xesús González Gómez (A Rúa, Valdeorras, Ourense, 1950), escriptor i traductor gallec 
 Yoanka González Pérez (Província de Villa Clara, 1976), ciclista cubana especialista
 Yolanda González Martín (Deusto, Biscaia, 1961 - Madrid, 1980), estudiant espanyola assassinada per l'extrema dreta en els últims anys de la Transició
 Yon González (Bergara, Guipúscoa, 1986), actor